Bathyporeiapus är ett släkte av kräftdjur. Bathyporeiapus ingår i familjen Haustoriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Bathyporeiapus